First Blood, le titre original de Rambo (1982) ; 
First Blood (1972), un roman de David Morrell ;
First Blood, un groupe de hardcore ;
First Blood, une chanson du disc jockey français Kavinsky.

Homonymie